Galtbrunn  heißen folgende geographischen Objekte:

 Galtbrunn (Gemeinde Purgstall), Ortschaft von Purgstall an der Erlauf, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Galtbrunn (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft von St. Georgen am Ybbsfelde, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Galtbrunn (Gemeinde Wieselburg-Land), Ortschaft von Wieselburg-Land, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich